Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e Shahar Perkiss 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Henri Leconte (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (semifinali)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (secondo turno)
 Steve Meister /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1985